Marshallville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Marshallville (Georgia)
 Marshallville (Kentucky)
 Marshallville (New Jersey)
 Marshallville (Ohio)